Weitin ist der Familienname folgender Person:
 Thomas Weitin (* 1971), Literaturwissenschaftler und Professor für digitale Germanistik

Weitin als Ortsname steht für
 das mittelalterliche Dorf Weitin, seit 1961 nach Neubrandenburg eingemeindet